Saint-Étienne-du-Bois é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Saint-Étienne-du-Bois apresentava uma população de 2 354 habitantes, distribuídos por 991 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain